Дегтярёва — женская форма русской фамилия .
 Дегтярёва, Ирина Владимировна (род. 1979) — русская писательница, журналист.
 Дегтярёва, Саина Ариановна (род. 1991) — российская шашистка.
 Дегтярёва, Тамара Васильевна (1944—2018) — советская и российская актриса, педагог.